Die Prva Liga RS 2015/16 war die insgesamt 21. Saison der Republika Srpska und die 14. als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 8. August 2015 und endete am 4. Juni 2016.

Meister wurde der FK Krupa.

Modus 
Die Liga wurde zur Saison 2015/16 auf zwölf Vereine reduziert. Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten wurde die Saison in einem zweistufigen Format durchgeführt. Zunächst spielten die zwölf Teams an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Danach qualifizierten sich die besten sechs Vereine für die Aufstiegsrunde in der der Aufsteiger ermitteln wurde. Die unteren sechs Mannschaften ermittelten in der Abstiegsrunde vier Absteiger. Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden in die Aufstiegs- bzw. Abstiegsrunde übernommen.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Aufstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Weblinks 
 Saison 2015/16 soccerway.com
 Prva Liga RS sportdc.net
 Archiv sportsport.ba

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16